Nouvelle-Irlande peut se référer à :

Géographie 
 Nouvelle-Irlande (île), une île de Papouasie-Nouvelle-Guinée
 Nouvelle-Irlande (province), la province incluant l'île ci-dessus

Politique 
 New Ireland Forum sur le conflit nord-Irlandais
 Éire Nua id ci-dessus

Histoire 
 Nouvelle-Irlande (Maine) colonie éphémère